Virú désigne à la fois une culture qui s'est développée au nord du Pérou et le fleuve qui lui a donné son nom :
 Virú (ville)
 Virú (fleuve)
Géographie du Pérou